V soubojích fotbalové I. B třídy Východočeského kraje 1981/1982 se utkalo ve čtyřech skupinách - Podkrkonoší, Hradecko, Orlicko a Chrudimsko - po 14 týmech dvoukolovým systémem podzim – jaro. Tento ročník skončil v červnu 1982.

Výsledná tabulka - Podkrkonoší

Výsledná tabulka - Hradecko 
{{Fotbalová tabulka                        
|1.|TJ Slovan Broumov|26|14|9|3|75|35|37|#ace1af
|2.|TJ Jiskra Jaroměř I.|26|14|6|6|58|34|34|
|3.|TJ Sokol Malšova Lhota|26|11|7|8|40|32|29|
|4.|TJ Baník Rtyně|26|12|4|10|53|51|28|
|5.|TJ Sokol Stárkov|26|11|5|10|41|43|27|
|6.|TJ Sokol Praskačka|26|10|7|9|41|51|27|
|7.|TJ VLVDÚ Hradec Králové|26|9|7|10|45|41|25|
|8.|TJ Sokol Lhota pod Libčany|26|8|9|9|26|30|25|
|9.|TJ Jiskra Česká Skalice|26|9|6|11|42|44|24|
|10.|TJ ČKD Hronov|26|9|6|11|34|39|24|
|11.|TJ Slavia Hradec Králové|26|6|11|9|30|35|23|
|12.|TJ Spartak Police nad Metují|26|8|7|11|46|53|23|
|13.|TJ Sokol Nový Hradec Králové|26|9|5|12|31|43|23''|#ff8888
|14.|TJ Sokol Lípa nad Orlicí|26|4|7|15|33|64|15|#ff8888
}}

 Výsledná tabulka - Orlicko 

 Výsledná tabulka - Chrudimsko 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B''' = Body

Literatura 
 Pochodeň, 22. června 1982, str. 7

1981/82
Fotbal v Česku v roce 1981
Fotbal v Česku v roce 1982